Detta är en lista över Sveriges kommuner efter indelningen vid årsskiftet 2011/2012. Det finns 290 kommuner.

Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn. Kolumnerna avser följande kategorier:

Kod = Kommunkod
Kommun = Kommun
Centralort = Centralort
Län = Län
Folkmängd = Folkmängd ()
Area = Totalareal, inklusive havsvattenareal (km²) (2018-01-01)
Land = Landareal (km²) (2018-01-01)
Sjö1 = Inlandsvattenareal, exklusive de fyra största sjöarna (km²) (2018-01-01)
Sjö2 = Inlandsvattenareal i de fyra största sjöarna (km²) (2018-01-01)
Hav = Havsvattenareal (km²) (2018-01-01)
Täthet = Befolkningstäthet (invånare/km² land) ( och 2018-01-01)

Se även 
 Lista över Sveriges tätorter
 Lista över Sveriges småorter
 Danmarks kommuner
 Lista över Norges kommuner
 Lista över Finlands kommuner

Källor 

 
Kommuner